Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Кім Клейстерс виграла титул, перемігши у фіналі Жустін Енен з рахунком 6–3, 4–6, 7–6(8–6), відігравши два матч-боли в третьому сеті. Для Енен це був перший турнір після першого завершення кар'єри.

Сіяні гравчині 

  Кім Клейстерс (переможниця)
  Надія Петрова (1-ше коло)
  Ана Іванович (півфінал)
  Даніела Гантухова (чвертьфінал)
  Аліса Клейбанова (1-ше коло)
  Александра Возняк (2-ге коло)
  Мелінда Цінк (чвертьфінал)
  Івета Бенешова (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= А Клейбанова
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Павлюченкова
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Еррані
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р Вінчі
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т Бачинскі
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А Кудрявцева
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Є Докич
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= А Іванович
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= М Цінк
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Л Градецька
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= О Говорцова
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Одиночний розряд